

Patronyme 

 François Malausséna (1814-1882), homme politique français, député maire de Nice,
 Arthur Malausséna (1846-1899), homme politique français, fils du précédent, député des Alpes-Maritimes,
 François Régis Alziari, comte de Malaussène (1837-1905), maire de Nice,
 François Octave Alziary de Malausséna (1844-?), conseiller général des Alpes-Maritimes,
 Jean-Pierre Malaussena (1935-), artiste français,
 Michel Malaussena (1954-), producteur de télévision français.